«Крутой маршрут. Хроника времён культа личности» — автобиографический роман Евгении Гинзбург.

Цензура и публикации 
Впервые в Советском Союзе роман был опубликован в журнале «Даугава» (Рига) — начат в номере 7 за 1988 год и закончен в номере 6 за 1989 год.

За границей он увидел свет примерно двадцатью годами раньше, в 1967 году, сначала в Милане, а затем во многих других европейских столицах и в Нью-Йорке (тогда была издана первая часть и фрагменты второй). «Полное отчуждение произведения от его автора!» — сокрушается Евгения Семеновна в эпилоге. В дальнейшем книга была дописана. Опубликована на родине автора спустя десятилетие после её смерти.

Содержание 
Жанр книги по определению автора — «Хроника времён культа личности». По словам В. Быкова, написавшего предисловие к изданию («Советский писатель», 1990), «это не роман и не какой-либо другой из распространённых жанров литературы, это — исполненное боли эхо нашего недавнего прошлого, которое, тем не менее, не может не отозваться в человеческой душе полузабытым страхом и содроганием. Вещи, о которых здесь идёт речь, с трудом постигаются обычным человеческим разумом, хотя при чтении этих строк нигде не возникает и тени сомнения в их искренности и достоверности — правда встаёт из каждого слова во всей своей наготе и неотвратимости».

В законченном виде произведение представляет собой три части, дифференцированные хронологически:
 Часть первая (48 глав, написана в 1967 году) — описывает события с момента убийства Кирова в 1934 году, арест Евгении Гинзбург в 1937-м и первые два года заключения в одиночной камере тюрьмы Ярославля.
 Часть вторая (28 глав, написана в 1975—1977 гг.) — перевод из Ярославля, отбывание срока в исправительно-трудовых лагерях Колымы.
 Часть третья (18 глав) — освобождение из лагеря, «пожизненное поселение» в Магадане, реабилитация в 1955 году.
В эпилоге описывается история создания книги, выражается надежда «на то, что если не я и не мой сын (сын Евгении Гинзбург — писатель Василий Аксёнов), то, может быть, хотя бы мой внук увидит эту книгу полностью напечатанной на нашей Родине».

Экранизации 
В 2009 году по книге был снят фильм «Внутри вихря» с Эмили Уотсон в главной роли. 

В ноябре 2018 года стало известно, что российский режиссёр Павел Лунгин собирается снять фильм по роману Евгении Гинзбург.

Примечания

Ссылки 
 Гинзбург Евгения Семёновна
 

Автобиографические романы
Романы на русском языке
Романы 1967 года
Литературные произведения о ГУЛАГе
Цензура в СССР
Репрессии в СССР